Нордалах (; умер в 810) — правитель Фризии в 793—810 годах.

Биография 
Нордалах принадлежал к высшим слоям фризской знати: среди его предков по мужской линии мог быть король Радбод. Кто были родители Нордалаха, точно не известно: предполагается, что его отцом мог быть граф Абба. Более достоверными представляются свидетельства, что старшим братом Нордалаха был Дирк (или Теодорих), часто отождествляемый с одноимённым графом, погибшим в 793 году в сражении с саксами. Хотя у Дирка был сын Герульф, из-за его малолетства власть над семейными владениями перешла к Нордалаху. В его личной собственности были территории между реками Вли и Медемелаха (последняя из них уже не существует; её устье находилось вблизи Медемблика): то есть или Остерго или остров, находившийся на месте современного Вирингена. Осуществлял Нордалах по поручению Карла Великого управление всей Фризией или только какой-то её части, неизвестно.

В архиве Фульдского аббатства сохранился документ, согласно которому эта обитель должна была платить «графу и фогту фризов» () Нордалаху ежегодный налог за пользование находившимися под властью того землями.

Из произошедших во Фризии при Нордалахе событий во франкских анналах отмечается нападение на её побережье в 809 или 810 году данов короля Гудфреда. Одержав три победы над местным ополчением и разграбив прибрежные селения, даны получили от фризов дань в 100 фунтов серебра, после чего возвратились в Ютландию.

Нордалах умер в 810 году, о чём сообщается в «Annales Necrologici Fuldenses». Вероятно, он не оставил наследников, поэтому новым правителем фризских земель стал его племянник Герульф Старший.

Примечания 

Родившиеся в VIII веке
Правители Фрисландии
Правители Европы VIII века
Правители Европы IX века
Фризы
Франкская знать
Персоналии:Период Каролингов
Персоналии Нидерландов VIII века
Персоналии Франкского государства VIII века
Персоналии Нидерландов IX века
Персоналии Франкского государства IX века